Alboraya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alboraya (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alboraya (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar